|-
| (67801) 2000 UC110||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67802) 2000 VB4||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67803) 2000 VX7||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67804) 2000 VE11||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67805) 2000 VF15||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67806) 2000 VZ15||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67807) 2000 VE16||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67808) 2000 VL16||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67809) 2000 VS18||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67810) 2000 VY22||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67811) 2000 VL23||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67812) 2000 VF24||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67813) 2000 VN24||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67814) 2000 VL26||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67815) 2000 VB27||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67816) 2000 VZ28||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67817) 2000 VR30||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67818) 2000 VJ32||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67819) 2000 VP32||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67820) 2000 VS32||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67821) 2000 VT32||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67822) 2000 VN33||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67823) 2000 VU33||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67824) 2000 VB39||||1 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (67825) 2000 VF43||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67826) 2000 VN44||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67827) 2000 VK46||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67828) 2000 VX46||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67829) 2000 VP49||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67830) 2000 VF50||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67831) 2000 VV50||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67832) 2000 VZ50||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67833) 2000 VC53||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67834) 2000 VV53||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67835) 2000 VY53||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67836) 2000 VP55||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67837) 2000 VQ55||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67838) 2000 VP56||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67839) 2000 VS57||||3 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67840) 2000 VZ60||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67841) 2000 VR61||||9 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67842) 2000 VY61||||9 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67843) 2000 WL||2000 WL||16 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67844) 2000 WQ4||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67845) 2000 WM5||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67846) 2000 WU5||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67847) 2000 WX6||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67848) 2000 WB7||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67849) 2000 WH7||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67850) 2000 WS7||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67851) 2000 WN8||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67852) 2000 WT8||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 67853 Івамура (Iwamura)||||22 листопада 2000||Обсерваторія Кума Коґен||Акімаса Накамура
|-
| (67854) 2000 WF12||||24 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67855) 2000 WO13||||18 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67856) 2000 WL15||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67857) 2000 WQ18||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67858) 2000 WX20||||25 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (67859) 2000 WZ21||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67860) 2000 WP22||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67861) 2000 WT22||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67862) 2000 WU22||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67863) 2000 WZ22||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67864) 2000 WD23||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67865) 2000 WG23||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67866) 2000 WK23||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67867) 2000 WL23||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67868) 2000 WY30||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67869) 2000 WP31||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67870) 2000 WG32||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67871) 2000 WV33||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67872) 2000 WH34||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67873) 2000 WL34||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67874) 2000 WA36||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67875) 2000 WX36||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67876) 2000 WH37||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67877) 2000 WQ40||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67878) 2000 WR40||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67879) 2000 WJ43||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67880) 2000 WJ47||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67881) 2000 WO47||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67882) 2000 WR47||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67883) 2000 WA50||||25 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67884) 2000 WR50||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67885) 2000 WB51||||28 листопада 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (67886) 2000 WQ58||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67887) 2000 WA59||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67888) 2000 WR59||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67889) 2000 WT60||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67890) 2000 WK61||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67891) 2000 WR61||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67892) 2000 WS61||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67893) 2000 WY61||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67894) 2000 WX69||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67895) 2000 WY70||||19 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67896) 2000 WZ73||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67897) 2000 WK75||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67898) 2000 WV87||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67899) 2000 WB88||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (67900) 2000 WG90||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

Див. також 
 Список астероїдів

67800